pidżyn chińsko-angielski
 tok pisin
 język kreolski hawajski (Hawaiʻi Pidgin English)

Zobacz też 
 języki kreolskie na bazie angielskiego

en:List of English-based pidgins
ru:Контактные языки на английской основе